Dinero ist
 ein spanisches Wort für Geld
 Dinero (Texas), eine Stadt in Texas in den Vereinigten Staaten

Dinero ist der Ringname von
 D’Angelo Dinero, (eigentlich Elijah Samuel Burke; * 1978), US-amerikanischer Wrestler